Rafael Reyes puede referirse a:

 Rafael Reyes Prieto (1849-1921), político, explorador, comerciante y militar colombiano presidente de su país entre 1904 y 1909.  
 Rafael Reyes Spíndola (1860-1922), famoso periodista mexicano.
 Rafael Reyes Rodríguez (1879-1947), lexicógrafo, abogado y editor español autor de un famoso diccionario bilingüe en español y francés.
 Rafael Reyes Uribe (1948), empresario y político ecuatoriano.
 Rafael Reyes Acevedo (1988), director, educador y gestor musical.